Les  ou plus rarement Plataeosauridae (platéosauridés en français) forment une famille éteinte de dinosaures saurischiens sauropodomorphes primitifs qui ont vécu en Europe, en Amérique du Sud et en Asie au cours du Trias supérieur.

Ils ont été décrits pour la première fois en 1837 par Hermann von Meyer à partir de divers fossiles, mais la plupart des découvertes ont été faites entre 1911 et 1932. La famille a été nommée par Othniel Charles Marsh en 1895. On a trouvé, entre autres, des fossiles en Europe, principalement en France et en Allemagne. Leurs squelettes sont si bien connus qu'ils servent de base lors des reconstitutions des autres squelettes de sauropodomorphes.

Plateosaurus, l'espèce type de la famille, mesurait près de  de long et, bien qu'il fût bipède, il ressemblait à un sauropode.

Liste des genres 
De nombreux genres ont été décrits comme appartenant à la famille des Platosauridae :
  Coloradisaurus, anciennement Coloradia, dénomination abandonnée car déjà occupée par un genre de papillons de nuit. Coloradisaurus est aujourd’hui rattaché à une autre famille de sauropodomorphes, les Massospondylidae ;
  Jaklapallisaurus nommé en 2011 ;
  Plateosauravus
  Plateosaurus
  Ruehleia, considéré comme un sauropodomorphe basal par Fernando E. Novas et ses collègues en 2011, ou comme un Plateosauria basal par Alejandro Otero et ses collègues en 2015 ;
  Sellosaurus, renommé Plateosaurus gracilis par A. Yates en 2003 ;
  Unaysaurus ;
  Xixiposaurus ;
  Yimenosaurus.

La validité de certains de ces genres est discutée. Un étude de Adam Yates en 2007 conclut que seuls deux genres appartiennent à la famille : 
  Plateosaurus ;
  Unaysaurus.

Phylogénie 
Les analyses phylogénétiques réalisée dans les années 2000 ont montré que l'ancien sous-ordre des prosauropodes, défini par Paul Sereno en 1998 comme incluant tous les animaux plus proches de Plateosaurus engelhardti que de Saltasaurus loricatus, est un synonyme des Plateosauridae, car il contient les mêmes taxons

Le cladogramme suivant, établi par F. E. Novas et ses collègues en 2011, montre la position des Plateosauridae au sein des sauropodomorphes :

En 2017, une analyse phylogénétique très complète des premiers dinosaures, réalisée par Matthew Baron, David Norman et Paul Barrett, conclut que les Platesauridae forment un groupe monophylétique. Il se place en groupe frère du clade des Massopoda au sein de celui des Plateosauria.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de clades des reptiles disparus
 Liste des dinosaures
 Sauropodomorpha

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1895
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh

de:Plateosauridae